Пименова — женская форма фамилии . Известные носительницы:
 Пименова, Кристина Руслановна (род. 2005) — российская модель.
 Пименова, Лидия Васильевна (1903—1984) — Герой Социалистического Труда.
 Пименова, Татьяна Георгиевна (род. 1949) — советский режиссёр.
 Пименова, Эмилия Кирилловна (1854—1935) — русская журналистка и писательница.